Доротеа Волгемут  Деврња (24. август 1919. године, Метман, Њемачка – 29. децембар 2012. године, Ејмс, Ајова, САД). Одата јој је почаст у Алеји херојина на Државном универзитету у Ајови.

Биографија

Дјетињство и одрастање 

Рођена је 24. августа 1919. године као Доротеа Хенриета Волгемит у граду Метман, у близини града Диселдорф у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија. Доротеа је била најстарије од троје дјеце (њен брат Артур је рођен 1921. године; а њена сестра Урсула 1928. године). Њена мајка, Елфрида Рајман Волгемут, и њен отац, Херман Волгемут, били су потомци дуге лозе успјешних трговаца текстилом, јавних званичника и пољопривредника. Током њеног дјетињства, Доротеу је окруживала велика, и пуна љубави, проширена породица.

Као млада дјевојка која је одрасла у Њемачкој после Првог светског рата, Доротеа звана Таја је била позната као весело и срећно дијете и трагач за авантурама. Њена обилна енергија, црвена коса и спремност на ризике учинили су је незаборавном, а њена оданост за пријатеље и храброст учинили су да буде веома прихваћена међу вршњацима.

Живот у Европи 

Након успешно завршене пословне школе, Доротеа је радила као секретарица и рачуновођа неколико година у области Метмана. Године 1941, покушавајући да избјегне све опаснију политичку климу Њемачке, нашла је мјесто секретара у међународној бањи за лијечење у мјесту Маријанске Лазње у тадашњој Чехословачкој. Ту је остала и током преосталих ратних година (1942.-1945). Током тог периода, Доротеа је упознала и заљубила се у југословенског ратног заробљеника Милутина Дервању, младог школованог теолога и писца из Земуна, тадашња Југославија). Милутина су Њемци ухапсили током бомбардовања Београда 1941. године и заточили га у један од Ратних војних кампова (Сталаг 13) у мјесту Маријанске Лазње. Ту му је додјељен посао да ради у пластеницима бање и ту га је Доротеа упознала. Пркосећи грађанским законима ратне Њемачке чији је била грађанин, Доротеа се удала за тог затвореника, Милутина Дервњу (1912.-1977) - у тајној церемонији вјенчања који је извео колега ратни заробљеник: руски православни свештеник.

Седмицу дана након ослобађања мјеста Маријанске Лазње од стране америчке војске у мају 1945. године, родило се прво дијете Доротеје и Милутина, кћерка по имену Зора. У року од неколико седмица након рођења дјетета, одиграла се репатријација ратних заробљеника и Милутин је морао да се врати у постратну Југославију. У исто вријеме Доротеа је морала да се врати својој породици у Метман, Њемачка. Без правних папира и са шестонедјељним дјететом у наручју, Доротеа је путовала током четири мјесеца како би завршила напорно путовање дужине 350 миља. Прелазећи ноћу шумовите планине босим ногама, а затим се крећући од села до села, обично пјешке али једном и скривена у приколици камиона са угљем, Доротеа је доживљела страхоте и стрепње с којима су се суочиле многе избјеглице. Тешкоће је издржала са храброшћу, домишљатошћу и оптимизмом који је увијек превладавао. Уз помоћ симпатичних пријатеља и странаца успут, Доротеа и њено дијете стигли су у Метман почетком октобра 1945. године.

Тек касног прољећа 1947. године Доротеа и Милутин су се поново окупили. Милутин је побјегао из Југославије, илегално је прешао границу у Италију код Трста. Путујући из избјегличког логора у Италији до Париза, Милутин је на крају спонзорство и легално запосљење у француској власти пронашао као преводилац (течно је говорио француски, њемачки, руски као и свој матерњи српско-хрватски језик).
1947. године успио је да уђе у Њемачку и поново види своју супругу и кћерку. Потом се вратио у Париз на још годину дана, настављајући докторске студије док је чекао да га се постави на мјесто у француској зони Њемачке. 1948. године Доротеа и Милутин пронашли су свој дом у Франкеталу (у близини Хајделберга), гдје је и био распоређен. До тада су већ добили и своју другу кћерку, Слободанку (звану Дана).
Током наредне три године, Доротеа је припремила себе и своје двоје дјеце за још једно важно путовање – путовање у Америку, земљу слободе изабрану управо из тог разлога иако ни она ни Милутин нису могли да говоре енглески језик.

Живот у Америци 

Првог јануара 1951. године емигрирали су у Сједињене Америчке Државе, напустили су Њемачку у Бремену на преображеном транспортеру званом Генерал Стјуарт, и стигли у Њујорк послије двије олујне седмице путовања Атлантиком.

Након што је неколико мјесеци живјела изван града Питсбург, Пенсилванија, у мјесту Алеквипа гдје им је боравак обезбједила Српска православна црква, породица се настанила на фарми на сјеверозападу oкруг Крофорд у близини мјеста Спригбаро. Купили су фарму са Милутиновим пријатељем емигрантом и ратним заточеником и рођаком по браку, Ненадом Шиљеговићем и његовом супругом Лилом Тешнер, Доротеином пријатељицом из дјетињства. Двије породице заједно су доживјеле драматично прилагођавање новом културолошком окружењу и језику. Ту су провели три тешке године. Ту је Доротеа родила и своју трећу кћерку Наду. Обје породице су се преселиле у Буфало, Њујорк у мају 1954. и заједно су живјели све до 1963. године. Ту им се придружила и Милутинова мајка због дуже посјете и Доротеа је почела да ради хонорарно као рачуновођа у Голдбергс продавници намјештаја. Овје је почела да усавршава енглески језик, радећи свакодневно са клијентима и особљем.

1956. године Доротеа је постала натурализовани амерички држављанин.

Доротеа се бавила својим послом, била је активна у локалној заједници и цркви све до свог пензионисања 1995. године.
 
2007. године Доротеа се сели у Ејмс, Ајова да би била ближе својој породици и ту остаје све до своје смрти.

Умрла је мирно у недјељу, 19. децембра 2012. године у 93. години живота. Опело је одржано 5. јануара 2013. године у Српској православној цркви Светог Стефана у мјесту Лакавона, Њујорк, а укопана је у православном гробљу Манастир Свете Тројице у округу Херкимер недалеко од мјеста Џорданвил, Њујорк.

Види још 
Други светски рат
Метман
Српска православна црква у Сјеверној и Јужној Америци
Ејмс (Ајова)
Манастир Свете Тројице у Џорданвилу

Референце 

Рођени 1919.
Умрли 2012.